Diego Camacho puede referirse a:
Diego Camacho, actor colombiano.
 Diego Camacho, deportista ecuatoriano.
 Diego Camacho (1976-), tenista boliviano.
 Diego Camacho y Ávila (1652-1712), prelado español, arzobispo católico de Manila y Guadalajara (México).
 Diego Camacho Escámez (1921-2009), más conocido por su seudónimo Abel Paz, escritor, historiador y anarcosindicalista español;
 Diego Camacho Quesada (1975-), futbolista español;